Nicholas Rogers, Nick Rogers
 Nicholas Rogers (ur. 1969) –  australijski aktor i model
 Nicholas Rogers, Nick Rogers (ur. 1975) –  amerykański lekkoatleta, biegacz długodystansowy, olimpijczyk
 Nick Rogers (ur. 1977) – brytyjski żeglarz sportowy, wicemistrz olimpijski
 Nick Rogers, Nicholas Rogers (1979–2010) – amerykański futbolista
 Nicholas Rogers (ur. 1985) – brytyjski polityk
 Nicholas Rogers (ur. 1997) – amerykański kolarz